Carlsberg (Карлсберг, Карлсберґ) може означати:

 Топоніми
 Карлсберг () — район Копенгагена, Данія
 Карлсберг (Пфальц) () — комуна в Німеччині, в землі Рейнланд-Пфальц

Компанії
 Carlsberg Group — данська пивоварна компанія, заснована 1847 року місцевим промисловцем Якобом Крістіаном Якобсеном та названа на честь його сина Карла
 Carlsberg Ukraine — компанія харчової промисловості України, виробник пива, безалкогольних та алкогольних напоїв.
 Запорізький пивоварний завод Carlsberg Ukraine — підприємство харчової промисловості України, зайняте у сфері виробництва та збуту продукції броварства
 Київський пивоварний завод Carlsberg Ukraine — підприємство харчової промисловості України, зайняте у сфері виробництва та збуту продукції броварства

Інші значення
 Кубок португальської ліги — кубкове футбольне змагання, що організовується Професійною Футбольною Лігою Португалії. Перші три сезони називався Carlsberg Cup.
 5890 Карлсберґ — астероїд головного поясу, відкритий 19 травня 1979 року
 Нова гліптотека Карлсберга () — художній музей, розташований в Копенгагені

Див. також 
 Категорія Carlsberg Group